

Атабаєво — присілок, Кіясовський район, Удмуртія
 Атабаєво — село, Лаїшевський район, Татарстан
 Атабаєво — присілок, Можгинський район, Удмуртія